Metahuntemannia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Smirnov 1946. Metahuntemannia ingår i familjen Huntemanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Metahuntemannia